Philippe Chopin ist der Name folgender Personen:

* Philippe Chopin (Schachspieler), französischer Fernschachspieler 
 Philippe Chopin (Musiker), französischer Komponist und Produzent